Sudamericano de Rugby 2007 puede referirse a:

 Campeonato Sudamericano de Rugby A 2007 el torneo de primer nivel disputado por Argentina, Chile y Uruguay.
 Campeonato Sudamericano de Rugby B 2007 el torneo de segundo nivel disputado por Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.